Het wereldkampioenschap superbike van Misano 2006 was de zesde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2006. De races werden verreden op 25 juni 2006 op het Circuito Internazionale Santa Monica nabij Misano Adriatico, Italië.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2006
Misano